Księżyc w nowiu (ang. New Moon) – powieść Stephenie Meyer
 New Moon – album Swallow the Sun
 New Moon – album Elliott Smith
 Jauns Mēness (ang. New Moon, pol. Księżyc w nowiu) – łotewska folkrockowa grupa muzyczna